Бундесліга 2015—2016 () — 53-ий сезон першої німецької Бундесліги. Титул чемпіона Німеччини здобула мюнхенська «Баварія».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Тур за туром

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 травня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

5 Гравець забив п'ять м'ячів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

Німеччина
Німеччина
2015 у німецькому спорті
2016 у німецькому спорті
2015—2016